Dresden-Loschwitz steht für:
 Loschwitz, Dresdner Stadtteil im gleichnamigen Stadtbezirk
 Loschwitz (Stadtbezirk), Dresdner Stadtbezirk